Fläten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fläten, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (4,49 km²)
Fläten, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (2,21 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn